Такт может означать:
 Такт — часть рабочего цикла механизма, например, станка или тепловой машины, особенно двигателя внутреннего сгорания.
 Двухтактный двигатель
 Двухтактный преобразователь
 Четырёхтактный двигатель
 Пятитактный двигатель
 Шеститактный двигатель
 Такт — промежуток времени между двумя импульсами тактового генератора.

 Такт — метрическая музыкальная единица.
 Такт — в некоторых значениях то же, что и ритм; «в такт» — одновременно, вовремя.
 Речевой такт (синтагма) — термин в фонетике.

 Такт — умение вести себя в соответствии с принятым этикетом и этическими нормами.
 «Такт» — телекомпания города Курск.